Dit artikel bevat een lijst van alle bekende scheikundige elementen, en geeft weer welk chemisch symbool welk chemisch element voorstelt. De elementen zijn gerangschikt op hun atoomnummer, hun plaats in het periodiek systeem. Dit atoomnummer is gelijk aan het aantal protonen in de atoomkern van het betreffende chemische element: een waterstofatoom heeft één proton in zijn kern, een heliumatoom twee, enzovoort.

Alle eigenschappen, behalve atoomnummer, naam, groep, periode en atoommassa zijn geen eigenschappen van de individuele atomen maar de eigenschappen van de mono-atomische stof.

Elementen vanaf 119, als ze al gesynthetiseerd zijn, zijn nog niet officieel erkend. Ze hebben de in de tabel vermelde tijdelijke namen.

 
Elementen